Rabottini ist der Familienname folgender Personen:

 Luciano Rabottini (* 1958), italienischer Straßenradrennfahrer 
 Matteo Rabottini (* 1987), italienischer Straßenradrennfahrer